Das Mercer Tennis Classic 2020 war ein Tennisturnier für Damen in Macon, Georgia. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 19. bis 25. Oktober 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Mercer Tennis Classic 2020 fand am 19. und 20. Oktober 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Macon (Georgia)